Nebria leonensis — вид жуков-жужелиц из подсемейства плотинников. Научное название вида дано в честь региона Монтес-де-Леон, в котором впервые эти жуки были обнаружен. Распространён в Испании.

Длина тела имаго 10,2—13 мм. Жуки коричневатые. Придатки головы светло-коричневые; шов и края надкрылий более светлые. Спинная сторона с тонкой микроскульптурой изометрических сеточек.

Характерные диагностические особенности:
 тело плоское, особенно диски надкрылий;
 края переднеспинки слабо суженные у передних углов, передние углы переднеспинки срезанные;
 бороздки надкрылий точечные, поверхность бороздок уплощённая; надкрылья у вершины округлые.

См. также 
 Список видов жужелиц рода Nebria

Примечания 

Жужелицы-небрии
Насекомые Европы
Животные, описанные в 2000 году